Troisième peut faire référence à :
 la classe de troisième française,
 l'homonyme de tiers,
 Le troisième, qui peut être une abréviation pour le troisième étage d'un immeuble.